Bezděkov (deutsch Besdiekau bei Bschas) befindet sich im okres Rokycany (Tschechien). Gegründet 1234 leben im Ort heute 95 Einwohner. Daneben bestehen hier 19 Unternehmen.

Einzelnachweise